Mniuta to nazwa miejscowości, rzeki i jeziora na Białorusi.

Miejscowości 
 Mniuta 2 – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa
 Mniuta 1 – agromiasteczko w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa
 Mniuta – dawna leśniczówka. Tereny, na których leżała, znajdują się obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa

Rzeka 
 Mniuta – rzeka, prawy dopływ Dzisny

Jezioro 
 Mniuta – jezioro w basenie rzeki Mniuty

Linki zewnętrzne